Anna av Hohenstaufen (), född 1230, död april 1307 i Valencia i Spanien, var en nicaeansk kejsarinna genom giftermålet med kejsar Johannes III Ducas.

Biografi 

Hon var dotter till den tysk-romersk kejsaren Fredrik II och den italienska adelsdamen Bianca Lancia. Hennes föräldrar var inte gifta vid hennes födelse, men en vigsel ägde rum senare, även om dess giltighet har ifrågasatts.

Kejsarinna 

Äktenskapet mellan henne och Johannes arrangerades som en politisk allians mellan hennes far och blivande make riktad mot påven och den katolska kyrkan. Vid giftermålet med den grekisk-ortodoxe Johannes bytte Konstantia namn till Anna, som hon blev känd som i Grekland. Hon anlände till Nicaea tillsammans med guvernanten Marchesa della Fricca, som under de första åren av äktenskapet var makens mätress och hade stort inflytande vid hovet. Hon fick inga barn.

Vid makens död 1254, övertogs tronen av hennes styvson. Hon stannade kvar i Nicaea under hela hans regeringstid och även efter hans död 1258 och in på sin styvsonsons regeringstid. Det har föreslagits att hon betraktades som en värdefull potentiell gisslan. Mellan 1258 och 1261 uppvaktades hon av regenten, den blivande kejsar Mikael VIII Palaiologos, men avvisade honom.

Senare liv 

Efter att Konstantinopel erövrades 1261 och kejsardömet Nicaea avskaffats, fick hon tillstånd att lämna landet och bosatte sig då hos sin bror vid hovet i Sicilien. Där återtog hon sitt gamla namn Konstantia igen.

Hon levde vid sin bror kung Manfreds hov på Sicilien fram till att han dödades och riket erövrades år 1266 av Karl av Anjou. Hon hjälpte sin svägerska Helena Angelina Doukaina att fly från Sicilien till Grekland, men avstod själv från att följa med henne då hon inte ville tillbaka till Grekland. Hon flydde istället till sin bror Manfreds dotter Konstantia av Sicilien.

Hon levde en tid vid i Zaragoza i Aragonien. Sina sista år tillbringade hon i kloster.

Anfäder

Referenser 

Nicaeas kejsarinnor
Avlidna 1307
Kvinnor
Födda 1230